Laky Károly (1784–1853) római katolikus plébános
 Laky Károly (1912–2000) vízilabdázó, edző

Hasonló
 Laki Károly (1927–2017) repülős, repülőtéri parancsnok, a XVI. kerület első díszpolgára, a Magyar Rovók és Rovásírók Szövetségének, valamint a Forrai Sándor Rovásíró Körnek tiszteletbeli tagja